Softastur es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es el fomento de la lengua asturiana en las nuevas tecnologías, concretamente en el ámbito del Software libre.

La asociación la conforman voluntarios, principalmente programadores informáticos, filólogos, diseñadores y profesores en lengua asturiana. Softastur ofrece soporte técnico y documentación gratuita a los usuarios de Software libre.

En el año 2008, Softastur recibió el premio Andrés Solar, que entrega la Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana, por su trabajo de inclusión del Asturiano en las nuevas tecnologías, y especialmente por facilitar la disponibilidad de Ubuntu, primer sistema operativo en lengua asturiana.

Historia 
Los orígenes de Softastur se remontan a 2002. Ese mismo año, el 5 de julio, se anunciaba Mozilla 1.0: el primer navegador en asturiano. Al año siguiente (2003) surge la idea de formar una Comunidad para la traducción y coordinación de este tipo de Software. La comunidad crece de forma progresiva hasta el año 2007, donde las aportaciones son ya significativas y el número de proyectos que se coordinan experimenta un notable aumento. Softastur centra su trabajo en la traducción de Ubuntu y en 2009, la Comunidad se convierte de facto en Asociación. En el año 2010, un miembro de Canonical Ltd. se desplaza a Asturias y califica la versión Lucid Lynx en lengua asturiana como completa.

Actualidad 
En la actualidad Softastur trabaja en la implantación de Aspell (corrector ortográfico) dentro del sistema operativo Ubuntu. Entre los hechos destacados de la Asociación hasta el momento, se constata el acuerdo de colaboración en el proyecto Termast, centro encargado de la coordinación general de terminología especializada, firmado con la Academia de la Lengua Asturiana.

En febrero de 2010, Softastur completó el trabajo de traducción de OpenOffice, primer suite ofimática en Lengua Asturiana. Y el lanzamiento de la red social Ximielga.me

Proyectos y grupos de traducción 
 Free Translation Project
 Entornos de escritorio: KDE, GNOME, Xfce, LXDE.
 Distribuciones de GNU/Linux: Debian, Ubuntu, Fedora, openSUSE, Mandriva.
 Aplicaciones varias: AbiWord, aMule, Tux Paint, Joomla!, etc.
 Documentación e info.

Véase también 
 Softcatalà

Referencias 

Software libre
Idioma asturiano